Мильоре () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мильоре, Пабло (род. 1982) — аргентинский футболист, вратарь.
 Мильоре, Челестино (род. 1952) — итальянский прелат и ватиканский дипломат.